12610 Гафіз (12610 Hãfez) — астероїд головного поясу.
 Гафіз (1325—1389 чи 1390) — перський і таджицький поет, народний співець.